Erik Månsson kan syfta på:

Erik Månsson i Gäserud (1711–1764), svensk riksdagsman för bondeståndet
Erik Månsson (arkitekt) (född 1929), svensk arkitekt
Erik Månsson (tidningsman) (född 1948), svensk tidningsman